50-Cent-Münzen existieren unter anderem in folgenden Währungen:

 Australischer Dollar, siehe 50-Cent-Münze (Australien)
 Euro, siehe Euromünzen
 Kanadischer Dollar, siehe 50-Cent-Münze (Kanada)
 US-Dollar, siehe Halbdollar (Vereinigte Staaten)